Storm může být:

příjmení osob
 Rory Storm (1938-1972) – anglický zpěvák
 Tempest Storm (1928–2021) – americká striptérka, filmová hvězda
 Theodor Storm (1817-1888) – německý spisovatel a básník

rodné jméno
 Storm z Fuldy († 779) – bavorský mnich a světec
 Storm Thorgerson (1944–2013) – anglický výtvarník
 Storm Sandersová (* 1994) – australská tenistka

jiný význam
 Ion Storm – americká společnost tvořící počítačové hry
 Manchester Storm – hokejový tým z Manchesteru
 Storm (album) – album skupiny Theatre of Tragedy
 Storm (software) – software
 Storm Shadow – stealth podzvuková střela s plochou dráhou letu
 Třída Storm – raketové čluny norského královského námořnictva
 Storm (kryptoměna)

Podobné názvy 
 Sturm